У деведесет другој првенственој сезони Мађарске у фудбалу одржаној 1993/94. је учествовало укупно 16 клубова. Шампионат је освојио клуб из Ваца, ФК Вац Самсунг, испред ФК Кишпешта и ФК Бекешчабе Елере. Из лиге су испали МТК и ФК Сомбатхељ Халадаш, док су ФК Шопрон ЕМДС ЛЦ и ФК Шиофок БФЦ имали доигравање за опстанак у лиги.

Највећу посету у сезони је имао ФК Ференцварош, други по посети је био ФК Бекешчабе Елере а трећи ФК Шопрон ЕМДС ЛЦ. Победа у току ове сезоне је и даље вредела два бода.

Табела првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Посета 

Просек гледалаца по утакмици у овој сезони је био 5 373, што је за 3,3% мање од претходне сезоне.

Признања

Извори

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 
 Статистика сезона 1987-1999

1993/94
Сезона 1993/94. у мађарском фудбалу